Бруно’С Мэгпайс — гибралтарский футбольный клуб. Участник Чемпионата Гибралтара и Кубка Гибралтара по футболу. Основан в 2013 году, дебютировал в еврокубках в сезоне 2022-2023. Домашние матчи проводит на стадионе национальной сборной «Виктория».

Статистика выступлений

История 
Клуб был основан в 2013 году, как группа друзей, которые любили выпивать в одном из гибралтарских баров — bruno’s. В первые два сезона клуб занимал места в середине таблицы второго дивизиона.

В сезоне 2015/2016 спонсором команды стала гибралтарская туристическая компания «Chesterons». Клуб начал активно развивать фан базу. В том сезоне клуб занял 4 место в втором дивизионе и второе место в кубке 2 дивзиона, проиграв футбольному клубу «Европа Поинт»

В октябре 2016 клуб назначил бывшего ассистента тренера сборной Гибралтара на пост главного тренера Дэви Уилсо и занял 2 место в лиге. Клуб играл в стыковых матчах с «Манчестером 62», но проиграл 3:1 и остался в том же дивизионе.

В следующем сезоне команда заняла 3 место, а в 2019 наконец-то вышла в Национальный дивизион Гибралтара.

Примечания

Ссылки 

 Официальный аккаунт в Twitter
  Официальная страница в Facebook
 Программа игровых дней

Футбольные клубы Гибралтара